Britannia ist ein mehrfach genutzter Name oder Bestandteil des Namens von Schiffen. Der Name stammt aus dem Lateinischen und bezeichnet ursprünglich die Insel Großbritannien. Auch die antike römische Provinz erhielt diesen Namen, den in der Neuzeit ebenfalls die Personifikation Großbritanniens, eine Frauengestalt, trug.

Schiffsliste 

|}

Siehe auch 
 Britannia

Weblinks

Fußnoten 

Britannia
Schiffe Mit Dem Namen Britannia